Catch 22 bzw. Catch-22 steht für:

 Catch-22, satirischer Roman aus dem Jahr 1961
 Catch-22 (Dilemma), geflügeltes Wort, mit Ursprung in dem Roman
 Catch-22 – Der böse Trick, Kinoadaption des Romans aus dem Jahr 1970
 Catch-22 (Fernsehserie), Adaption des Romans als Miniserie im Jahr 2019
 Catch 22 (Band), US-amerikanische Ska-Punk-Band

CATCH 22 steht als Abkürzung für:
 eine Erbkrankheit durch eine Erbgutschädigung auf Chromosom 22, siehe Mikrodeletionssyndrom 22q11

Abkürzung